Церковь Сурб Саркис (Феодосия) — армянская церковь в Феодосии. Место захоронения А. И. Айвазовского.
 Собор Святого Сергия (Сочи) — армянская церковь в Сочи конца XX века.
 Церковь Святого Сергия (Гайкодзор) — армянская церковь в Гайкодзоре конца XX века.
 Церковь Святого Саркиса (Красноярск) — армянская церковь в Красноярске конца XX века.
 Церковь Святого Саркиса (Воронеж) — армянская церковь в Воронеже начала XXI века.
 Монастырь Святого Саркиса на горе Сурбсаркис — армянский средневековый монастырь в Азербайджане, 500 км от армянской границы.
 Церковь Сурб Саркис (Ереван) — церковь в Ереване.
 Сурб Саркис — День святого Саркиса.